La Coppa di Germania 2017-2018 si è svolta dal 21 ottobre 2017 al 4 marzo 2018: al torneo hanno partecipato diciannove squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la quindicesima volta, la seconda consecutiva, al .

Regolamento
Le squadre hanno disputato primo turno, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Primo turno

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Note

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2017
Pallavolo nel 2018
 2017-2018